

Patronyme
 Olivier Meuwly (1963- ) est un historien et écrivain suisse.
 Raymond Meuwly (1920-1981) est un artiste suisse.

Homonymie
Homonymie de patronyme